Topsent ist der Familienname folgender Personen:

 Émile Topsent (1862–1951), französischer Zoologe
 Jean-Nicolas Topsent (1755–1816), französischer Politiker